Кубок Либертадорес 2005 — 46-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Формат розыгрыша турнира был изменён. Возвращён предварительный раунд, однако теперь он игрался не в группе между клубами Мексики и Венесуэлы, а в плей-офф более широким составом. Групп в первом раунде вновь стало восемь, во второй раунд стали выходить по 2-е лучших команды из каждой группы. Также впервые для определения победителя двухматчевого противостояния стало использоваться правила «гола на чужом поле». Победителем турнира стал «Сан-Паулу».

Предварительный раунд

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Второй раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Лучшие бомбардиры 
9 мячей
Santiago Salcedo
6 мячей
Робиньо
Рикардиньо
Aparecido Francisco Lima
Омар Браво
Мартин Палермо
Daniel Bilos
Martín Arzuaga
Ernesto Farías
5 мячей
Рожерио Сени
Луизао
Дейвид де Соуза
Rodrigão
Francisco Palencia
Гульельминпьетро, Андрес

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 2005 на сайте RSSSF

Футбол в Южной Америке в 2005 году
Кубок Либертадорес